Lets voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Lets voetbalelftal onder 16 (vrouwen)